Jezero (Plaški) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Plaški, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 57 stanovnika te 29 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji